Slaget vid Cassano eller Slaget vid Cassano d'Adda avser flera slag som utkämpats i närheten av staden Cassano d'Adda, Lombardiet, Italien:

Slaget vid Cassano (1158) – utkämpades mellan Fredrik I Barbarossa och Milanos invånare
Slaget vid Cassano (1259) – utkämpades mellan Ezzelino da Romano och Oberto Pallavicino av Cremona mot Guelph League
Slaget vid Cassano (1705) – under spanska tronföljdskriget
Slaget vid Cassano (1799) – under franska revolutionskrigen; Ryssarna under Suvorov vann över fransmännen under Moreau